Le coup de talon  est une combinaison de base du jeu de dames dans laquelle un pionnage arrière déclenche une prise adverse, suivant le principe élémentaire du coup de la trappe. La pièce adverse tombée dans la trappe constitue alors le premier chaînon d'une rafle.

Principe du coup de talon 

Cette combinaison, aux thèmes très variés, nécessite des positions avec « enchaînement ». Autrement dit, des pions des deux camps qui se touchent.

L'ouverture de la trappe, c'est-à-dire l'effacement d'un pion, résulte généralement d'une prise. Dans la forme la plus classique du coup de talon, le pion qui s'efface est le talon d'une botte figurée par quatre pions de même couleur. Voir animation.

Une forme spectaculaire du coup de talon est appelée coup de l'éponge, le « talon » devenant le pion de soutien de la rafle finale.

Mais la dénomination « coup de talon » s'étend parfois à la trappe simple avec prise arrière, ainsi qu'à d'autres manœuvres amenant l'exécution d'une rafle par effacement d'une pièce, comme dans le coup Deslauriers-Avid.

Bibliographie 
 .
 .
 .

Notes et références 

talon